Scylla (Grieks: Σκυλλα) komt twee keer voor in de Griekse mythologie:
Scylla (nimf), nimf die later werd veranderd in een zeemonster
Scylla (prinses), de prinses van Megara

Het is ook:
Scylla (geslacht), een geslacht van krabben uit de familie Portunidae
Scilla, een plantengeslacht; zie Sterhyacint
(155) Scylla, een planetoïde, ontdekt in 1875
Scilla, een plaats in Calabrië, in Italië

Bovendien wordt tegenwoordig de naam Scylla nog gebruikt als de naam van:
Scylla (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Scylla (band), een nederhopband
Scylla (rapper), een Brusselse rapper
B.V. Scylla , een basketballvereniging in Groningen
B.S.R.V. Scylla, een studentenroeivereniging in Breda
LTTV Scylla, een tafeltennisvereniging uit Leiden
Scylla (Wageningen), een volleybalvereniging uit Wageningen
Scylla (Unit 13), een fictieve misdaadorganisatie in de Nederlandse politieserie Unit 13
Scylla (Prison Break), een aflevering van Prison Break, een fictieve codenaam voor geheugenkaarten
Scylla (rederij), een Zwitserse rederij